Rubinblende steht für:

 Miargyrit (AgSbS2), Mineral
 Proustit (Ag3[AsS3]), Mineral
 Pyrargyrit (Ag3[SbS3]), Mineral
 Sphalerit (ZnS), Mineral